Aime-moi peut faire référence à :
 Aime-moi,  album de Julien Clerc ;
 Aime-moi,  album de Sylvie Vartan ;
 Aime moi,  album de Claude Barzotti ;
 Aime-moi, un téléfilm russe réalisé par Vera Storojeva.

Voir aussi